Boichot est un patronyme porté notamment par :

 Guillaume Boichot (1735-1814), sculpteur français ;
 Jean-Baptiste Boichot (1820-1885), homme politique français.